Свиленград (город) — город в Болгарии.
 Свиленград (община) — община в Болгарии.